Семенченко, Анатолий
 Семенченко, Анатолий Алексеевич (род. 1954) — украинский политик и журналист.
 Семенченко, Анатолий Фёдорович (род. 1950) — российский политик.